Лу́нная у́лица — наименование улиц в различных населённых пунктах России, производное от названия спутника Земли — Луны.

 Лунная улица — улица в Бердске;
 Лунная улица — улица в Домодедово;
 Лунная улица — улица в Заводоуковске;
 Лунная улица — улица в Ижевске;
 Лунная улица — улица в посёлке Красная Горка Кировского района Казани;
 Лунная улица — улица в Кызыле;
 Лунная улица — улица в Махачкале;
 Лунная улица — улица в Самаре;
 Лунная улица — улица в Саратове;
 Лунная улица — улица в Светлограде;
 Лунная улица — улица в Тамбове;
 Лунная улица — улица в Тимашёвске;
 Лунная улица — улица в Туймазы;
 Лунная улица — улица в Чебоксарах;
 Лунная улица — улица в Чите.

См. также 
 Лунный переулок